Een persoon als rechtssubject
 Een natuurlijk persoon
 Iemand (lied), een lied van Ruben Annink uit 2020